Eurema  — род дневных бабочек из семейства белянок (Pieridae). Виды рода распространены от Азии, Африки, Австралии и Океании до Нового Света.

Описание 
Бабочки средних размеров. Окраска обычно белая, желтая. Нередко развит половой и (или) сезонный диморфизм. Голова округлая, глаза голые. Передние крылья почти всегда без дискального пятна. Заднее крыло на нижней стороне без дискального пятна, или же оно по своему цвету не отличается от основного фона крыльев и образовано замкнутой фигурой из коричневых чешуек. Костальный край крыла край широко изогнут, передняя часть костального края и внешний край крлыла образуют угол, близкий к прямому.

Виды 

 Eurema ada (Distant & Pryer, 1887)
 Eurema alitha (C.& R. Felder, 1862)
 Eurema andersonii (Moore, 1886)
 Eurema beatrix (Toxopeus, 1939)
 Eurema blanda (Boisduval, 1836) 
 Eurema brigitta (Stoll C., [1780]) 
 Eurema candida (Stoll, [1782])
 Eurema celebensis Wallace, 1867
 Eurema desjardinsii (Boisduval, 1833) 
 ?Eurema ecriva (Butler, 1873)
 Eurema esakii Shirôzu, 1953
 Eurema floricola (Boisduval, 1883) 
 ?Eurema halmaherana Shirôzu & Yata, 1981
 Eurema hapale (Mabille, 1882)
 Eurema hecabe (Linnaeus, 1758)
 Eurema herla (Macleay, 1826)
 ?Eurema hiurae Shirozu & Yata, 1977
 Eurema lacteola (Distant, 1886)
 Eurema laeta (Boisduval, [1836])
 Eurema lombokiana Fruhstorfer, 1897
 Eurema mandarinula (Holland, 1892) 
 Eurema mentawiensis Corbet, 1942
 Eurema novapallida Yata, 1992
 Eurema nilgiriensis Yata, 1990 
 Eurema puella (Boisduval, 1832) 
 Eurema regularis (Butler, 1876)
 Eurema sari (Horsfield, [1829])
 Eurema sarilata Semper, 1891
 Eurema senegalensis Boisduval, [1836]
 Eurema simulatrix (Semper, 1891)
 Eurema smilax (Donovan, 1805)
 Eurema tilaha (Horsfield, [1829])
 Eurema nicevillei (Butler, 1898)
 Eurema timorensis Shirôzu & Yata, 1977
 Eurema tominia (Vollenhoven, 1865)
 Eurema upembana (Berger, 1981)
 Eurema zamida (Fruhstorfer, 1908)
 Eurema adamsi (Lathy, 1898)
 Eurema agave (Cramer, [1775])
 Eurema albula (Cramer, [1776])
 Eurema amelia (Poey, [1832])
 Eurema arbela Geyer, [1832]
 Eurema daira (Godart, [1819]) 
 Eurema deva (Doubleday, 1847)
 Eurema elathea  (Cramer, [1777])
 Eurema fabiola (C. & R. Felder, 1861)
 Eurema lirina (Bates, 1861)
 Eurema lucina (Poey, [1852])
 Eurema mexicana (Boisduval, [1836]) 
 Eurema nigrocincta Dognin, 1889
 Eurema paulina (Bates, 1861)
 Eurema phiale (Cramer, [1775])
 Eurema reticulata (Butler, 1871)
 Eurema salome (C. & R. Felder, 1861) 
 Eurema tupuntenem Lichy, 1976
 Eurema xantochlora (Kollar, 1850) 
 Eurema nicippe (Cramer, [1779])
 Eurema nicippiformis Munroe, 1947
 Eurema chamberlaini Butler, 1897
 Eurema dina (Poey, 1832) 
 Eurema euterpiformis Munroe, 1947
 Eurema leuce (Boisduval, 1836)
 Eurema lisa (Boisduval & Leconte, 1829)
 Eurema messalina (Fabricius, 1787) 
 Eurema nise (Cramer, [1775])
 Eurema portoricensis (Dewitz, 1877)
 Eurema proterpia (Fabricius, 1775)
 Eurema pyro (Godart, 1819)
 Eurema venusta (Boisduval, 1836)
 Eurema zelia (Lucas, 1852)
Eurema doris (Röber, 1909)
Eurema irena Corbet & Pendlebury, 1932
Eurema ormistoni (Watkins, 1925)
Eurema raymundoi (D'Almeida, 1928)
Eurema tondana (Felder, C & R Felder, 1865)

Примечания 

Белянки
Насекомые Азии
Насекомые Австралии
Роды чешуекрылых